Ernst Grünfeld ist der Name folgender Personen:

* Ernst Grünfeld (Ökonom) (1883–1938), deutscher Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler
 Ernst Grünfeld (Schachspieler) (1893–1962), österreichischer Schachspieler
 Ernst Grünfeld, Geburtsname von Ernő Gereben (1907–1988), ungarisch-schweizerischer Schachspieler